Triebel steht für:
 Triebel/Vogtl., Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen
 Triebel (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal
 Triebel/Niederlausitz, deutscher Name von Trzebiel, Gemeinde in Polen
 Talgangbahn, Eisenbahnstrecke in Baden-Württemberg

Triebel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Triebel (1943–1981), deutscher Fußballspieler
 Axel Triebel (1899–1976), deutscher Schauspieler
 Cäcilie Triebel (1903–1982), deutsche Politikerin (CDU), MdBB
 Carl Triebel (1823–1885), deutscher Maler und Radierer
 Claas Triebel (* 1974), deutscher Psychologe
 Dirk Triebel (* 1957), deutscher Schauspieler
 Erich Triebel (1894–1971), deutscher Paläontologe
 Ernst Triebel (1932–2017), österreichischer Komponist, Organist und Chorleiter
 Franz Triebel (1896–1942), deutscher Richter
 Friedrich Triebel (1888–1960), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gabriele Triebel (* 1960), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Bayern
 Hans Triebel (Mediziner) (1896–1960), deutscher Mediziner und Homöopath
 Hans Triebel (* 1936), deutscher Mathematiker
 Hans Valentin Triebel (* 1653; † nach 1726), deutscher Politiker und Mäzen
 Jens Triebel (* 1969), deutscher Politiker
 Jördis Triebel (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Triebel (* 1948), deutscher Moderator
 Pascal Triebel (* 1966), luxemburgischer Radrennfahrer
 Rudolf Triebel (1910–1995), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Simon Triebel (* 1982), deutscher Musiker
 Walter Triebel (1882–nach 1931), deutscher Jurist und Anwalt
 Walter Triebel (Bauingenieur) (1898–nach 1944), deutscher Bauingenieur
 Werner Triebel (* 1924/1925), deutscher Fußballfunktionär

Siehe auch:
 Tiebel (Begriffsklärung)
 Trieben, Stadt in der Steiermark, Österreich